Gabriele Panzanini (1540-1605) – attore italiano
 Sabina Panzanini (1972) – sciatrice alpina italiana